Franz Bednar ist der Name folgender Personen:

* Franz Bednar (Politiker) (1908–1986), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Franz Bednar (Bobfahrer) (1910–??), österreichischer Bobfahrer